Benjamin Delmas, né le  à Châlons-sur-Marne, est un danseur sur glace français.

Il remporte avec Alia Ouabdesselam les Championnats de France de patinage artistique 2002.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Barbara Piton (2 saisons : 1991-1993)
 Alia Ouabdesselam (5 saisons : 1997-2002)

Notes et références

Liens externes 
 
  Biographie ISU

Patineur artistique français
Naissance à Châlons-en-Champagne
Naissance en mai 1976